Роберт Джозеф «Боб» Коузи (, MWCD /KOO-zē/; 9 августа 1928 года в Нью-Йорке) — американский баскетболист, выступавший за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» (1950-63) и «Цинциннати Роялз» (1969-70).

Шестикратный чемпион НБА (1957, 1959-63), самый ценный игрок НБА сезона 1956/1957, 12 раз включался в символические сборные сезона (1952-61 — первая команда, 1962, 1963 — вторая команда), 13-кратный участник Матча всех звёзд. Он входит в число 50 величайших игроков в истории НБА, в 1971 году включён в Зал славы баскетбола. В октябре 2021 года Коузи был признан одним из величайших игроков лиги всех времён и был включён в юбилейную 75-ю команду НБА.

Биография 
Коузи, сын французских иммигрантов, рос в бедном районе Йорквилл на Манхэттене. Когда Бобу было 12 лет, его отец, работая водителем такси в две смены, смог накопить денег на переезд в новый дом в Квинзе. В новом районе Коузи увлёкся баскетболом, хотя сначала играл он неважно и два раза исключался из баскетбольной команды старшей школы имени Эндрю Джексона. В 13 лет, упав с дерева, Боб сломал правую руку и стал тренироваться вести мяч и бросать левой, со временем став амбидекстром. Это его новое качество убедило тренера школьной команды Лу Груммонда взять Коузи обратно и доверить ему самую ответственную позицию — разыгрывающего защитника.

Через полтора года Коузи был уже восходящей звездой нью-йоркского баскетбола. Изначально Боб не планировал поступать в колледж, однако возможность получения спортивной стипендии заставила его налечь на учёбу, чтобы повысить успеваемость. В 1946 году Коузи получил предложение спортивной стипендии в Колледже Святого Креста в Вустере (штат Массачусетс), в 40 милях от Бостона. В основной состав команды колледжа Бобу удалось пробиться лишь на втором курсе, однако тренер Элвин Джулиан считал Коузи выскочкой и сильно ограничивал отпущенное ему время на игровой площадке. Из-за этого Коузи даже хотел перевестись в университет Святого Иоанна, но тамошний баскетбольный тренер Джо Лэпчик порекомендовал Бобу остаться в Массачусетсе и завоевать уважение Джулиана, которого он назвал одним из лучших баскетбольных тренеров в стране.

Профессиональная карьера 
На драфте НБА 1950 года ожидалось, что «Бостон Селтикс» выберет Коузи, однако тренер Ред Ауэрбах отдал предпочтение Чарли Шейру. В результате команда «Три-Ситис Блэкхокс» задрафтовала Коузи. Затем Коузи выбрала команда «Чикаго Стэгс», но когда она распалась, комиссар лиги Морис Подолоф объявил трех игроков «Стэгс» доступными для драфта расширения - Макс Засловски, Эндрю  Филлип и Коузи. «Бостон Селтикс» выбрали Коузи. Коузи набирал в среднем 15,6 очков, 6,9 подборов и 4,9 передач за игру, он впервые из своих тринадцати раз участвовал в Матче всех звёзд и привел команду «Бостон Селтикс», совместно с будущими членами Зала славы баскетбола Эдом Маколи и Боунсом Маккинни, к рекорду 39-30 в  сезоне 1950-51. Однако в плей-офф НБА 1951 года «Селтикс» проиграли «Нью-Йорк Никс». В следующем сезоне, когда в команде появился Билл Шерман, Коузи набирал в среднем 21,7 очка, 6,4 подбора и 6,7 передачи за игру и впервые участвовал в 1-ой сборной всех звёзд НБА. Тем не менее, «Селтикс» проиграли «Никс» в плей-офф НБА 1952 года.

После завершения профессиональной карьеры 
После завершения карьеры игрока Коузи в 1963 году выпустил автобиографическую книгу «Basketball Is My Life». В том же году он стал тренером Бостонского колледжа. В сезоне 1965 года он сумел вывести свою команду в финал, где «Иглз» проиграли Провиденс со счётом 86:91. Тренером Провиденс в том финале был Джо Маллени — бывший товарищ Коузи по университетской команде Холли Кросс. За семь сезонов в Бостоне его команда одержала 117 побед, потерпев всего 38 поражений, а сам Коузи в 1968 и 1969 годах становился тренером года Новой Англии. Он трижды выводил «Иглз» в турнир NIT, включая выход в финал турнира в 1969 году, а также дважды в турнир NCAA, где в 1967 году смог дойти до восточного регионального финала.

В конце 1960-х годов Коузи вернулся в НБА, но уже в качестве тренера, возглавив «Цинциннати Роялз», где в то время выступал будущий член Зала славы баскетбола Оскар Робертсон. Позже Коузи рассказал об этом переходе: «Я сделал это из-за денег. Мне сделали предложение от которого я не мог отказаться». В 1970 году, 41-летний Коузи, даже вышел несколько раз на площадку как игрок, чтобы улучшить посещаемость домашних игр команды. Несмотря на то, что за семь игр он отыграл всего 34 минуты и набрал 5 очков, продажа билетов увеличилась на 77 процентов. После переезда клуба из Цинциннати в Канзас-Сити/Омаху он ещё некоторое время занимал должность главного тренера, но в начале сезона 1973/74 он ушёл в отставку.

С 1974 по 1979 год Коузи работал комиссаром Американской футбольной лиги. С 1980-х годов он работал телевизионным аналитиком на играх «Селтикс». Кроме того он сыграл небольшую роль в фильме о баскетболе «Азартная игра», где исполнил роль студенческого спортивного директора. В настоящее время Коузи работает консультантом в «Селтикс», а также иногда работает на телевидение вместе с Майком Горманом и своим бывшим товарищем по команде Томом Хейнсоном.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Профиль на официальном сайте «Бостон Селтикс»
 Профиль легенды на официальном сайте НБА
 Биография Боба Коузи

Выпускники Средней школы Эндрю Джексона (Квинс)
Баскетболисты США
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Цинциннати Роялз»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Сакраменто Кингз»
Члены Зала славы баскетбола
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Президенты Ассоциации игроков НБА